Açucena — designação popular de várias plantas e flores
 Lilium candidum - a liliácea mais frequentemente designada açucena
 Açucena (Minas Gerais) — município brasileiro
 TV Açucena — emissora de televisão brasileira com sede em Balsas